Osoby noszące to nazwisko:
 Bogusław Pacek – gen. dyw. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
 Grzegorz Pacek – reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych
 Jerzy Pacek – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Sławomir Pacek – aktor filmowy
 Stefan Pacek – polski felietonista i autor aforyzmów
 Stanisława Pacek – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Wiesław Pacek – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

pseudonim:
 Tomasza Pacyńskiego – polskiego pisarza fantastyki